Южные Альпы:

  — геологическое подразделение европейских Альп. Географически почти совпадают с Южными Известняковыми Альпами.
 Южные Альпы (Новозеландские Альпы) — горная цепь на Южном острове Новой Зеландии.